Лукичево () — населённый пункт в Сербии, в Воеводине, Средне-Банатском округе, общине Зренянин.

Население 
В селе проживает 2077 жителей, из которых совершеннолетних 1684. Средний возраст — 40,6 года (мужчины — 39,3 года, женщины — 41,9 года). В населённом пункте 718 домохозяйств, среднее число членов в которых — 2,89 (данные переписи 2002 года).

Населённые пункты Воеводины